La Prensa es el nombre de diversos periódicos de prensa escrita actuales o ya desaparecidos, del mundo hispanohablante:

España
 La Prensa (Barcelona) (1941-1979).
 La Prensa (Gijón) (1921-1936).
 La Prensa (Santa Cruz de Tenerife) (1910-1939).

Hispanoamérica
 La Prensa (Argentina).
 La Prensa (Curicó), en Chile.
 La Estrella de Tocopilla, en Chile.
 La Prensa (Canadá).
 La Prensa (Honduras).
 La Prensa (México), de la Ciudad de México.
 La Prensa (Nicaragua).
 La Prensa (Panamá).
 La Prensa (Perú) (1903-1984).
 La Prensa (Bolivia), en la ciudad de La Paz.
 La Prensa (Chile), en la ciudad de Santiago (desaparecido).
 La Prensa (Colombia), diario de Colombia.
 La Prensa (Ecuador), periódico político de Ecuador fundado en 1911.
 La Prensa (Nueva York), diario de Nueva York, Estados Unidos.
 La Prensa (Uruguay), en de la ciudad de Salto. 
 La Prensa (Venezuela).

Otros casos
 Editorial La Prensa, editorial de los años 1960 y 1970 que fue creada por el periódico mexicano del mismo nombre.

Música 
 La Prensa (banda), banda de rock peruano.